VC Maaseik w europejskich pucharach występował w trakcie trzydziestu czterech sezonów. Po raz pierwszy w europejskich rozgrywkach wziął udział w sezonie 1986/1987, startując w Pucharze Europy Zdobywców Pucharów.

Od sezonu 2001/2002 nieprzerwanie występuje w Lidze Mistrzów.

W historii występów w europejskich pucharach VC Maaseik rozegrał 259 meczów, z czego 146 wygrał, a 113 przegrał. Jak dotychczas w europejskich pucharach klub zdobył siedem medali: cztery srebrne oraz trzy brązowe.

Lista spotkań w europejskich pucharach

Liga Mistrzów 
(w sezonach 1959/1960–1999/2000 – Puchar Europy Mistrzów Klubowych)

Puchar CEV 
(w sezonach 1972/1973–1999/2000 – Puchar Europy Zdobywców Pucharów, a w sezonach 2000/2001–2006/2007 – Puchar Top Teams)

Puchar Challenge 
(w sezonach 1980/1981–2006/2007 – Puchar CEV)

Superpuchar Europy

Bilans spotkań

sezon po sezonie

według rozgrywek

według państw

Bibliografia 
 
 

Piłka siatkowa w Belgii
Kluby siatkarskie w europejskich pucharach
Maaseik